Izdavaštvo 
 Index Librorum Prohibitorum, popis zabranjenih knjiga Katoličke Crkve između 1559. i 1965.
 Indeks (kazalo)
 Indeks (svjedodžba)
 Indeks (baza podataka)

 Gospodarstvo  
 Indeks (burza)
 ekonomski pokazatelj promjena izraženih u postotcima (indeks cjena) 

 Znanost 
 indeks loma svjetlosti (refrakcijski indeks)
 u demografiji: indeks mladosti, indeks starosti
 HDI, ljudski razvojni indeks (Human Development Index)

 Glazba
 Indexi, bosanskohercegovački pop-rock sastav
 The Index (sastav), američki glazbeni sastav

 Ostalo  
 Akcija Indeks, antikorupcijska akcija u visokoškolskim ustanovama u gradu Zagrebu koju su 2008. zajedno proveli USKOK, policija i Državno odvjetništvo
 The Index (Dubai), neboder u Dubaiju

Izvori 
 Hrvatski jezični portal značenje pojma: indeks (pristupljeno 15. travnja 2017.)